Italia
 Maccheroni alla pastora – piatto altoatesino
 Maccheroni alla pastora – piatto calabrese